Mermaid Man and Barnacle Boy VI: The Motion Picture, Triton Man y El Chico Percebe VI:La película (España), Sirenoman y Chico Percebe IV:La película (Latinoamérica) es un episodio de la cuarta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis
Estando en una reunión de fanáticos de Sirenoman y Chico Percebe, Bob Esponja y Patricio se maravillan cuando anuncian el estreno de una película de sus ídolos, pero se decepcionan y se indignan cuando descubren que dicha película estaría protagonizada por actores. Los mismos le explican a Bob que los héroes originales ya están muy viejos para exponerse nuevamente a situaciones de acción, pero Bob se indigna aún más y trata de recibir el apoyo de los demás fanáticos, pero el y Patricio son echados del lugar.
Bob y Patricio le comunican a Sirenoman y Chico Percebe lo ocurrido y propone producir su propia película, con los héroes auténticos. Sin embargo, ocurren sucesos y fallas de los colaboradores, haciendo de la producción un fracaso y demostrando que dichos héroes auténticos tienen la edad demasiado avanzada para seguir actuando (Sirenoman pierde la cordura constantemente y Chico Percebe se muestra indiferente a todo), pero al final, logran hacer la "película", haciendo que se estrene en el Crustáceo Cascarudo
y ofreciendo una producción bastante lamentable, haciendo que los espectadores queden decepcionados. Sin embargo, Sirenoman y Chico Percebe agradecen a Bob y Patricio el hacerles sentir con energía y ríen juntos.

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2005